Новое Устье — топоним в России:
 Новое Устье — деревня в Охотском районе Хабаровского края.
 Новое Устье — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.